Сан-Жозе-ду-Сабужи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серидо-Осидентал-Параибану. Население составляет 3831 человек на 2006 год. Занимает площадь 206,914 км². Плотность населения — 18,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.038.828,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.080,44 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,656 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба